Флаг муниципального образования Малоарха́нгельский райо́н Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 июня 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7117.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края лазоревую (синюю, голубую) волнистую полосу габаритной шириной 1/6 ширины полотнища и воспроизводящее фигуры герба района с четырьмя бьющими серебром родниками (наподобие маленьких, низких фонтанов), в центре полотнища золотой пламенеющий меч Михаила Архангела, между хлебными снопами того же металла, перевязанными серебром».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Малоархангельского района.

Малоархангельский район ведёт свою родословную от города Малоархангельска. По указу Екатерины II, 28 февраля 1778 года была образована Орловская губерния в составе 13 уездов, в том числе Архангельского, на территории которого ныне образован Малоархангельский район. Именным указом от 5 сентября того же года об учреждении Орловского наместничества село Архангельское (центр Архангельского уезда) переименовано в город с названием «Малый Архангельский город». Районный центр — село Архангельское, известное с XVII века, с достаточной уверенностью можно говорить, получило своё название от церкви Михаила Архангела, находившейся в селе.

Основным видом деятельности населения района всегда было земледелие и переработка сельскохозяйственной продукции. Аграрно-промышленный комплекс района, занимающийся производством и переработкой сельхозпродукции, — отражён золотыми снопами. Снопы символизирует также единство, сплочение и силу. Пшеничные колосья (сноп) аллегорически указывают на сельские поселения района. Серебряная верёвка, перевязывающая сноп, — символ почёта, уважения и достоинства.

В районе более сотни прудов, берущих своё начало от чистых источников. Памятник природы регионального значения «Родники села Луковец» представляет собой выход на поверхность грунтовых вод на берегу реки Быстрая Сосна в селе Луковец. Грунтовые воды представлены четырьмя мощными родниками, бьющими из отложений девонских известняков. Вода падает с метровой высоты, образуя несколько водопадов. Вода в родниках прозрачная, не имеет посторонних привкусов и запахов.

Образ святого высочайшего архангела Михаила в христианской мифологии отождествляется с мужественным, смелым воином, способным отстоять свою землю от врагов. Судьбы уроженцев Малоархангельского района неразрывно связаны с историей нашей Родины. Малоархангельцы доблестно служили Отечеству. Более 4000 уроженцев района отдали жизнь в боях за освобождение Родины в Великой Отечественной войне.

Хлебные злаки — символ благополучия и трудолюбия

Золото — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла.

Серебро — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Лазурь — символ чести, благородства, верности, духовности, чистого бескрайнего неба.

Примечания